Карндона (; ) — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Донегол (провинция Ольстер).

Демография 
Население — 1 923 человека (по переписи 2006 года). В 2002 году население было 1 673.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания 

Населённые пункты графства Донегол